Desa Kedungasri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungasri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kedungasri (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,16, long 112,35), 
 Desa Kedungasri (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,53, long 114,34), 

Robotskapade Indonesienförgreningar